Een Tsjechische gemeente:
 Kyjov (okres Hodonín)
 Kyjov (okres Žďár nad Sázavou)
 Kyjov (okres Havlíčkův Brod)
 Een Slowaakse gemeente:
 Kyjov (Slowakije)